Послідовність (математика)
 Числова послідовність
 Послідовність (економіка)